Ви́ктор Ива́нович Аге́ев:
 Агеев, Виктор Иванович (1887—1962) — российский и советский актёр, народный артист РСФСР.
 Агеев, Виктор Иванович (1936—2023) — советский ватерполист.